Botos ist der Familienname folgender Personen:

 András Botos (* 1952), ungarischer Boxer und Boxtrainer
 Robi Botos (* 1978), kanadischer Jazzmusiker 

Siehe auch:
 Botoš,  Ort im serbischen Banat und gehört zur Opština Zrenjanin
 Botoș